Pegu bezeichnet

 die bis 1989 verwendete Schreibweise für die Stadt Bago in Myanmar
 die gleichnamige Verwaltungseinheit, siehe Bago-Division
 Pegu (Reich) vom 14. bis 16. Jahrhundert bestehendes Reich der Mon in Birma
 das Reich der birmanischen Taungu-Dynastie mit der Hauptstadt Pegu im 16. und 17. Jahrhundert
 das Gebirge Pegu-Joma in Birma